Епархия Мальдонадо — Пунта-дель-Эсте — Минаса () — епархия Римско-Католической Церкви с центром в городе Мальдонадо, Уругвай. Епархия Мальдонадо — Пунта-дель-Эсте — Минаса распространяет свою юрисдикцию на департаменты Мальдонадо, Роча и Лавальеха. Епархия Мальдонадо — Пунта-дель-Эсте — Минаса входит в митрополию Монтевидео. Кафедральным собором епархии служит собор святого Фернандо в городе Мальдонадо. Сокафедральный собор — Собор Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии в городе Минас.

История 
10 января 1966 года Римский папа Павел VI издал буллу «Novas constituere», которой учредил епархию Мальдонадо — Пунта-дель-Эсте, выделив её из епархии Минаса.

2 марта 2020 года папа Франциск упразднил епархию Минаса, присоединив её к епархии Мальдонадо — Пунта-дель-Эсте, епархия получила после этого нынешнее название.

Ординарии епархии 
 епископ Антонио Корсо (26.02.1966 — 25.03.1985);
 епископ Родольфо Педро Вирц Кремер (9.11.1985 — 15.06.2018).
 епископ Милтон Луис Трокколи Себедьо (2.3.2020 — н.вр.)

Примечания

Литература 
 Annuario Pontificio, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 2003, ISBN 88-209-7422-3
 Bolla Novas constituere

Ссылки 
 Официальный сайт
 Информация
 Информация

Католические епархии Уругвая
Мальдонадо (город)